Cúmul de quàsars (del seu nom en anglès Large Quasar Group), gran estructura astronòmica formada de quàsars
 Teoria de la xarxa d'espín (del seu nom en anglès Loop Quantum Gravity), teoria quàntica de l'espaitemps
 Control gaussià lineal quadràtic (del seu nom en anglès Linear-Quadratic-Gaussian), mètode de control òptim, en teoria de control